Le terme Rémusat peut avoir différentes significations :

Personnalités 
Famille Rémusat
Vénérable Anne-Madeleine Rémusat (1696-1730), visitandine marseillaise qui a sauvé Marseille de la Grand Peste de 1720 et dont le procès en béatification a été rouvert par  Ellul de Marseille.
Auguste Laurent, comte de Rémusat (1762-1823), chambellan de Napoléon  
la comtesse de Rémusat, épouse du précédent, dame du Palais de Joséphine, femme de lettres française.
Charles de Rémusat (1797-1875), écrivain, philosophe, mémorialiste et homme politique français.
Paul, comte de Rémusat (1831-1897), journaliste et écrivain français.
Pierre de Rémusat (1864-1946), homme politique français.
Pierre-François de Rémusat (1755-1803), négociant et homme politique français.
Jean-Pierre Abel-Rémusat (1788-1832), sinologue français.
Jean Rémusat (1815-1880), flûtiste et compositeur français.
Claude Rémusat (1896-1982), peintre français.
Général Jean-Marie Léon Rémusat (1895-1977).
Commandant André Rémusat (1900 - 1950) mort à son poste de commandement le  en baie de la Fresnaye à bord de la frégate météorologique Laplace.
Pierre & Thomas Rémusat, Les frères Rémusat, auteurs, photographes, aventuriers.

Toponyme 
 Le boulevard Madeleine-Rémusat est un boulevard de Marseille.
 La rue de Rémusat est une rue du  de Paris.
 Il existe également une rue Rémusat à Toulouse et à Venerque dans la Haute-Garonne.
 Rémuzat, village dans la Drôme.

Autres
La société marseillaise (Bourgeoisie de Marseille).

Notes et références